Niemcy: 
 Nebra (Unstrut) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Osoby:
 José de Nebra – hiszpański kompozytor

Zobacz też:
 dysk z Nebry